Le mot impératif est employé dans plusieurs domaines : 
 en grammaire, l'impératif est un des différents modes (avec l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif,...)
 en philosophie morale, l'impératif est une proposition ayant la forme d'un commandement moral.
 en informatique, la programmation impérative est un paradigme de programmation qui décrit les opérations en termes d'états du programme et de séquences d'instructions exécutées par l'ordinateur pour modifier l'état du programme.